ASF kan stå for:

Teknologi og videnskab 
 Advanced Systems Format – filformat beregnet til streaming
 Afrikansk svinepest (engelsk: African Swine Fever) – svinesygdom

Organisationer 
 Schweiz' fodboldforbund (fransk: Association Suisse de Football og italiensk: Associazione Svizzera di Football)
 Apache Software Foundation – amerikansk organisation som støtter udvikling af fri software

Andet 
 Autismespektrumsforstyrrelse